Jméno Brežněv (původně ruské příjmení , v ženském tvaru  – Brežněvová) může mít několik významů:

 Leonid Iljič Brežněv (1906–1982) – sovětský politik a generální tajemník ÚV KSSS
 Naberežnyje Čelny – město v Ruské federaci (Tatarstánu), které v letech 1982–1988 neslo jméno Brežněv podle zesnulého L. I. Brežněva
 Arktika – sovětská loď, která v letech 1982–1986 nesla jméno Leonid Brežněv podle zesnulého L. I. Brežněva
 Vera Brežněvová (* 1982) – ukrajinská zpěvačka
 Vladimir Brežněv (1935–1996) – ruský hokejista